Helma van den Berg (taalkundige)
Helma van den Berg (psycholoog)